Albian steht für:
 Albium, eine chronostratigraphische Stufe in der höchsten Unterkreide
 den deutschen Namen von Albiano, einer Gemeinde in der Provinz Trient in Italien